Menoux (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Menoux (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté